Niemcy:
 Obereschenbach – dzielnica Hammelburga
 Obereschenbach – do 1917 nazwa Wolframs-Eschenbach

Zobacz też:
 Eschenbach